A Serenity jelentései:
 Serenity amerikai sci-fi film (2005)
 Serenity, a Kotipelto nevű finn power metal együttes harmadik nagylemeze
 Serenity amerikai pornószínésznő (1969)